СИЗО № 1 ГУФСИН России по Иркутской области — следственный изолятор в Иркутске. Полное наименование — Федеральное казённое учреждение «Следственный изолятор № 1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области». Расположен по адресу: Иркутск, ул. Баррикад, 63. Проезд трамваем № 4 до остановки «Фучика», маршрутными такси № 4К, 64 до остановки «Казанский рынок». В следственном изоляторе содержится около 1200 человек.

В советское время иркутский следственный изолятор был одним из семи изоляторов, где приводились в исполнение смертные приговоры.

В 2006 году в следственном изоляторе открыт Музей истории Иркутского тюремного замка имени А. В. Колчака.

В 2013 году исполнилось 210 лет со дня основания изолятора.

Примечания

Литература 
 Бубис Н. Г. Иркутский тюремный замок // Земля Иркутская. — 1998. — № 10. — С. 51—56.
 Наумов А. В. Лагеря и тюрьмы Иркутской области. — Иркутск, 2004. — 300 с.
 Наумов А. В. Страна Сибирская, тюрьма иркутская // Иркутск. — 2000. — 24 март. — С. 7.
 Шайдурова Г. А. История пенитенциарной политики Российского государства в Сибири второй половины XIX — начала XX в.: на примере Иркутской губернской тюрьмы: диссертация … кандидата исторических наук: 07.00.02 / [Место защиты: Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН] — Улан-Удэ, 2010. — 211 с.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 https://www.youtube.com/watch?v=mMLFDfHEvS8
 СИЗО № 1 в Иркипедии
 СИЗО № 1  на официальном сайте ГУФСИН России по Иркутской области

Следственные изоляторы России
Тюрьмы России
Достопримечательности Иркутска
История Иркутска
Памятники архитектуры Иркутска
Здания и сооружения Иркутска
Места казней в России